Un hydroptère peut désigner plusieurs choses :

Dans le domaine du transport :
 Un hydroptère (hydrofoil en anglais) est un type de bateau capable de s’élèver au-dessus du plan d’eau.
 L’Hydroptère est le nom déposé d’un prototype de ce type de bateau réalisé par Alain Thébault.

En botanique :
 La famille (éteinte) des hydroptères (Hydropteris), qui comprenait plusieurs genres de fougères aquatiques salviniales.